Het seizoen 1997/98 van de Ligabeker in het Belgische voetbal begon in 1997 en eindigde op 7 mei 1998 met de finale in het Stedelijk Sportstadion in Lommel. De beker ging naar thuisploeg Lommel SK dat Germinal Ekeren versloeg met 2-1.

Wedstrijdverslag
De eerste editie van de Ligabeker kon op slechts 1.500 supporters rekenen. Toch stond er voor Lommel veel op het spel. De Limburgers konden zich bij winst plaatsen voor de UEFA Intertoto Cup. Germinal Ekeren was door een knappe derde plaats in de competitie al zeker van deelname aan de UEFA Cup.

Na nog geen half uur viel de Poolse middenvelder Dariusz Szubert geblesseerd uit. Zijn vervanger werd de Algerijns-Franse middenvelder Karim Zoauoui. Op dat ogenblik stond Ekeren al 0-1 voor via een goal van Emmanuel Karagiannis. Net na zijn invalbeurt zorgde Zoauoui voor de gelijkmaker. Het bleef lang spannend tot nog een invaller de wedstrijd besliste. Rob Nuyts rondde een mooie actie van Gert Cannaerts makkelijk af. Germinal Ekeren kon niet meer reageren en dus mocht aanvoerder Harm van Veldhoven als eerste de Ligabeker in ontvangst nemen.

Laatste 16
Dit schema toont de acht langst overgebleven clubs en de wedstrijden vanaf de kwartfinales. Alle finales werden in één wedstrijd beslist.

Finale 

Bekervoetbal 1997/98